La morte avrà i suoi occhi (The Caller) – film del 1987 diretto da Arthur Allan Seidelman
 The Caller – film del 2008 diretto da Richard Ledes
 The Caller – film del 2011 diretto da Matthew Parkhill